Dáin II IJzervoet (Engels: Dáin II Ironfoot) is een personage uit het boek De Hobbit van J.R.R. Tolkien.

Dáin II IJzervoet werd geboren in 2767 van de Derde Era van de Zon. Hij was de zoon van Náin II en stamde af van de Lijn van Durin. In de Slag van Azanulbizar was hij nog maar 32, jong voor een dwerg.

Dáin was koning van de IJzerheuvels ten oosten van de Erebor. De IJzerheuvels waren in de tijd van Dáin II een van de weinige Dwergennederzettingen van Midden-aarde.

Slag van de Vijf Legers
In de expeditie van Thorin Eikenschild om Erebor terug te veroveren op de Draak Smaug schoot Dáin te hulp met een groot Dwergenleger en hij vocht in de Slag van de Vijf Legers die aan de voet van de Eenzame Berg werd gevoerd.
In deze slag waarin de Dwergen samen met de Mensen onder leiding van Bard de Boogschutter en de Boselfen onder leiding van koning Thranduil tegen de Orks en Wargs uit de bergen vochten, om de schat van de Draak, verloor Thorin zijn leven. Dáin IJzervoet werd in zijn plaats Koning onder de Berg.

Oorlog om de Ring
Later in de Oorlog om de Ring vocht Dáin IJzervoet samen met de Koning Brand, kleinzoon van Bard de Boogschutter tegen de Oosterlingen (aangedreven door Sauron). Dáin II sneuvelde in een van de veldslagen maar zijn zoon Thorin Steenhelm leidde de Dwergen toch naar de overwinning. Thorin Steenhelm volgde zijn vader op als Koning onder de Berg.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dain II